Friedrichshütte ist der Name folgender Hüttenwerke und Eisengießereien:
 Friedrichshütte (Bad Laasphe), Nordrhein-Westfalen
 Friedrichshütte (Herdorf), Rheinland-Pfalz
 Friedrichshütte (Laubach), Hessen
 Friedrichshütte (Bebra), Hessen
 Friedrichshütte bei Tarnowitz, Schlesien, siehe Strzybnica (Tarnowskie Góry)
 königlich sächsische Friedrichshütte in Döhlen, Sachsen, siehe Glashütte Freital